Shengzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shengzhuang (socken i Kina, lat 36,20, long 117,21), Shandong, 
 Shengzhuang (socken i Kina, lat 35,02, long 118,36), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar